The Books – gruppo musicale statunitense
 Books – EP dei Belle & Sebastian del 2004
 Bob Books – giocatore di football americano statunitense

Pagine correlate 
 Book